Игор Карачич (; род. 2 ноября 1988 года, Мостар) — хорватский гандболист, разыгрывающий клуба «Виве Кельце» и сборной Хорватии.

Старший брат Иван (род. 1985) также является гандболистом, выступал за сборную Боснии и Герцеговины. Младший брат Горан стал футболистом, играет в Турции, выступал за молодёжную сборную Боснии и Герцеговины.

Карьера

Клубная 
Игор Карачич начинал профессиональную карьеру в 2008 году в хорватском клубе «Меткович». В 2009 году Карачич перешёл в боснийский клуб «Зриньски Мостар». В 2010 году Игор Карачич перешёл в «Босна Сараево», в составе этого клуба стал чемпионом Боснии. В 2012 году Карачич перешёл в македонский клуб «Вардар», в составе которого стал 4-кратным победителем Лиги чемпионов ЕГФ. В 2019 году переехал в Польшу в клуб «Виве Кельце».

В сборной 
За сборную Хорватии сыграл 85 матчей и забросил 213 мячей.

Награды 
 чемпион Македонии: 2013, 2015, 2016, 2017, 2018
 Обладатель кубка Македонии: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
 Обладатель Суперкубка Македонии: 2017, 2018
 чемпион Боснии и Герцеговины: 2011
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2016
 Чемпион Европы до 18 лет: 2006
 Серебряный призёр чемпионата мира до 19 лет: 2007
 Победитель лиги СЕХА: 2014, 2017, 2018, 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Вардара»
 Профиль на сайте «Виве»

Гандболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по гандболу
Чемпионы Северной Македонии по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ГК «Меткович»
Игроки ГК «Зриньски»
Игроки ГК «Босна» Сараево
Игроки ГК «Вардар»
Игроки ГК «Виве Таурон Кельце»